Anton Krupicka, corredor d'ultrafons estatunidenc 
 Rudolf Krupička (Starkoč u Čáslavi, 1879 – Kutná Hora, 1951), poeta i dramaturg txec